Соревнования по бегу на 400 метров у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении 2019 года прошли 1 и 2 марта в Глазго на Арене Содружества.

Действующим зимним чемпионом Европы в беге на 400 метров являлся Павел Маслак из Чехии. Он не защищал свой титул из-за гриппа, которым заболел за неделю до старта турнира.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC±00:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NU23R — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 

Квалификация: первые 2 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 4 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 4 забегах вышли 22 легкоатлета.

Полуфиналы 

Квалификация: первые 2 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал.

Финал 

Финал в беге на 400 метров у мужчин состоялся 2 марта 2019 года. Ожидаемую победу одержал действующий чемпион мира и Европы в беге на 400 метров с барьерами Карстен Вархольм. 23-летний норвежец с самого старта вырвался в лидеры и не предоставил соперникам шанса на победу. На финише ему удалось повторить рекорд Европы — один из самых старых, установленный ещё в 1988 году Томасом Шёнлебе из ГДР — 45,05. Основной конкурент Вархольма Оскар Усильос держался на втором месте всю дистанцию и завоевал серебряную медаль с рекордом Испании 45,66. Третье национальное достижение установил Тони ван Дипен, вырвавший бронзовую медаль в борьбе с Лукой Янежичем — 46,13.

Примечания

Ссылки 
 

бег